Azat – classe della nobiltà armena
 Azat – fiume armeno
 Azat – villaggio armeno della provincia di Gegharkunik
 Azat – villaggio azero della provincia di Goranboy
 Azat – villaggio azero della provincia di Göygöl
 Azat – comune kazako
 Azat-Châtenet – comune francese situato nel dipartimento della Creuse
 Azat-le-Ris – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Partito Azat – partito azero